Bernhard Niederberger (1993) – ex sciatore alpino svizzero
 Carsten Niederberger (1976) – pentatleta tedesco
 Herbert Niederberger (1965) – ex ciclista su strada svizzero